K73 ou K.73 peut faire référence à :
 Hépatite chronique, non classée ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 73, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
  Symphonie nº 9 (K.73), une symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres